Националният отбор по футбол на Люксембург представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Люксембургската федерация по футбол.

С малки изключения (Ги Елерс, Луи Пило, Джеф Щрасер и др.) всички люксембургски футболисти са аматьори. Затова Люксембург е традиционен аутсайдер в групите си, но от време на време се случва Люксембург да открадне някоя точка от фаворитите. През 1963 г. Люксембург изненадва всички, като за малко не успява да се класира за полуфинал на Евро 1964. По това време квалификациите за европейските първенства се провеждат на елиминационен принцип с разменено гостуване докато останат четири отбора, които играят полуфинали, мач за третото място и финал в страната домакин на първенството. Тогава в осминафиналния квалификационен кръг Люксембург побеждава Холандия с общ резултат 3:2 (1:1 като домакин и 2:1 като гост), а в четвъртфиналната фаза губи от Дания в три мача с общ резултат 6:5 (3:3 като домакин, 2:2 като гост и 0:1 на неутрален терен в Холандия). През 1995 г. в европейска квалификация Люксембург побеждава като домакин Чехия с 1:0. Едва ли не като победи се празнуват минималните загуби срещу световните сили във футбола. Сред черните моменти в историята на националния отбор на Люксембург са годините между 1980 и 1995 с 35 поредни загуби и между 1995 и 2007, когато отборът не успява да запише победа.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства 

 1964 – четвъртфинален кръг на квалификациите

Играчи

Актуален разширен състав

Известни бивши играчи 
 Ги Елерс (1982 – 1997: 55 мача, 2 гола)
 Карло Вайс (1978 – 1998: 87 мача, 1 гол)
 Леон Март (1933 – 1946: 24 мача, 16 гола)
 Луи Пило (1959 – 1971: 49 мача, 7 гола)
 Мануел Кардони (1993 – 2004: 69 мача, 5 гола)
 Роби Лангерс (1980 – 1998: 73 мача, 8 гола)
 Франсоа Контер (1955 – 1969: 77 мача, 4 гола)

Почeтни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Треньори

България – Люксембург 

 

Люксембург